Земля́не (множественное число от «землянин»):
 Земляне — жители планеты Земля, люди (см. Население Земли).

Другие использования слова:
 «Земляне» — советская и российская музыкальная группа.
 «Земляне» — документальный фильм о жестоком обращении с животными.
 Земляне — Тау’ри, жители Земли во вселенной Звёздных врат.

См. также 

 Терраны
 Марсиане